

Personen 
 Alex Lely (1973), een voormalig Nederlands professioneel poolbiljarter
 Cornelis Lely (1854-1929), een Nederlandse ingenieur, waterbouwkundige, minister en gouverneur
 Durward Lely (1852-1944), een Schotse operazanger
 Gilbert Lely (1904-1985), een Franse dichter
 Peter Lely (1618-1680), een Nederlands-Engelse kunstschilder en -verzamelaar

Plaatsen 
 Lely (Florida), een plaats in de Verenigde Staten
 Lely Resort, een plaats in de Verenigde Staten
 Lelydorp, een ressort en de hoofdplaats van het Surinaamse, district Wanica
 Lelystad, de hoofdstad van de Nederlandse provincie Flevoland
 Lelystad Airport, tot 1993 Luchthaven Lelystad, een vliegveld bij Lelystad
 Lelystad-Haven, de oudste wijk van de Nederlandse stad Lelystad

Andere betekenissen 
 Lely (bedrijf), een in Maassluis (Nederland) gevestigde producent van landbouw- en melkmachines
 P. van der Lely, een fabrikant van (brom)bakfietsen en invalidenvoertuigen aan de Stille Veerkade uit Den Haag.
 Gemaal Lely, een gemaal uit 1930 dat gebruikt wordt om de Wieringermeer droog te houden
 Zuil van Lely, een erezuil in Lelystad
 Venus van Lely, een Oud-Grieks Venusbeeld, vernoemd naar voormalige eigenaar Peter Lely

Zie ook 
 Lelie (doorverwijspagina)